Николоз Иосифович Мицишвили (, также Николо Мицишвили; наст. фамилия — Сирбиладзе; , б. Кутаисский уезд — 13 июля 1937) — грузинский поэт и писатель.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил кутаисское горное училище. Работал сельским учителем.

Печатался с 1912 года. Примыкал к группе грузинских символистов Голубые роги.

Был редактором газеты совета рабочих и крестьян г. Кутаиси в 1917 «Голос солдата» (на рус. яз.). Редактировал литературную газету на русском языке «Фигаро» в 1921-1922 гг. Составил и издал на русском языке книгу «Поэты Грузии» (1922), включавшую переводы Осипа Мандельштама. В том же году поехал во Францию. В 1925 вернулся на родину.

Занимал ответственные посты в СП Грузии, был главным редактором издательства «Заря Востока».

В 1937 был репрессирован. Реабилитирован посмертно.

Сочинения 
 «Чёрная звезда» («Шави варсквлави») 1922
 «Жар-птица» («Цминданиани», 1926) книга стихов
 «Февраль» («Тебервали», 1927) повесть
 «Общественные вопросы» (1927) сборник статей
 «Пережитое» (1929), на русском языке (1930) повесть
 «События в Афганистане» (1929)
 «Случай одной ночи» (1931)
 «Новеллы» (1931)
 Изд. «Пережитое. Стихотворения. Новеллы. Воспоминания», Тбилиси, (1963) в русском переводе

Примечания

Ссылки 
 
 Николоз Мицишвили на Wikilivres
 
 Нерлер, П.М. «Голубые рóги» и свинцовые пули. Новая газета, № 76, 15.07.2019.
 Мицишвили, Н.И. Прощание. (перевод О. Мандельштама).

Грузинские писатели
Грузинские поэты
Поэты Грузии
Поэты СССР
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые писатели
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году